Virgen de la Peña puede hacer referencia a:

 Virgen de la Peña, advocación mariana.
 Virgen de la Peña de Francia, advocación mariana.
 Virgen de la Peña (Fuerteventura), advocación mariana.

Divisiones administrativas 
 Virgen de la Peña (Murcia), localidad del municipio de Cehegín, Murcia, España.
 Virgen de la Peña (Cantabria), localidad del municipio de Cabezón de la Sal, Cantabria, España.